Сергей Утехин:
 Утехин, Сергей Васильевич (1921—2004) — русский и англо-американский (в эмиграции) историк.
 Утехин, Сергей Георгиевич — советский писатель.